Questa voce raccoglie un approfondimento sui gironi A, B e C dell'edizione 2020-2021 della Serie B2.

Girone A

Squadre partecipanti 

Sottogirone A1

 II

Sottogirone A2

 II

 II

Regular season

Sottogirone A1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone A2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Verdetti 
 promosso in serie B1
 qualificata per la quarta fase.

Girone B

Squadre partecipanti 

Sottogirone B1

 II

Sottogirone B2

Regular season

Sottogirone B1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone B2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Verdetti 
 promosso in serie B1
 qualificato per la quarta fase.

Girone C

Squadre partecipanti 

Sottogirone C1

 II

Sottogirone C2

Regular season

Sottogirone C1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone C2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Verdetti 
 promossa in serie B1
 qualificata per la quarta fase.

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2021
 2020-2021